Płonka peut ddésigner :

Hydrologie
 Płonka est une rivière du centre de la Pologne.

Toponymie
En Pologne
 Płonka, un village dans la voïvodie de Lublin,
 Płonka, un village dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.